Эуметазо́и, или настоящие многоклеточные , — подцарство животных (Animalia) многоклеточных животных (Metazoa), в которое входят все виды, обладающие настоящей многоклеточной структурой.

Противопоставлено менее развитым подцарствам паразоев и агнотозоев, в которые входят губки и пластинчатые соответственно. Иногда пластинчатых и губок относят к одному подцарству прометазои (). К подцарству прометазоев некоторые авторы относили также ортонектид и дициемид.

Эуметазои характеризуются дифференцированными тканями, наличием настоящей нервной системы, а также специализированных межклеточных контактов. В настоящее время многие авторы отвергают выделение подцарств прометазои и эуметазои. Согласно современным молекулярно-биологическим и сравнительно-анатомическим данным, пластинчатые являются сестринской группой кишечнополостных, а губки — сестринской группой гребневиков. Вероятно, отсутствие у этих животных мышечных и нервных клеток — результат вторичного упрощения.

Однако существуют серьёзные основания для разделения многоклеточных на три вышеуказанных группы. Во-первых, это связано со своеобразием строения и крайне примитивной организацией пластинчатых животных. Во-вторых, имеются существенные эмбриональные различия между губками и эуметазоями. У последних эктодерма расположена снаружи, и из неё формируются покровы, нервная система и органы чувств. Энтодерма же даёт кишечник и внутренние органы. У Parazoa покровы образуются из энтодермы, а эктодерма погружается вглубь тела, превращаясь в слой жгутиковых воротничковых клеток жгутиковых камер и каналов.

Классификация 
Основные группы Eumetazoa:
 Двухслойные
Стрекающие
 Гребневики
 Трёхслойные
 Первичноротые
 Кольчатые черви
 Немертины
 Моллюски
 Онихофоры
 Скребни
 Членистоногие
 и др.
 Вторичноротые
 Иглокожие
 Полухордовые
 Хордовые

См. также 
 Агнотозои
 Паразои
 Прометазои

Примечания

Литература 
 Малахов В. В. Загадочные группы морских беспозвоночных. — М., 1990.
 В. В. Алёшин, Н. Б. Петров. Регресс в эволюции многоклеточных животных // Природа. — 2001. — № 7.

Ссылки 
 http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/07_01/REGRESS.HTM
 https://web.archive.org/web/20130818154046/http://now.ifmo.ru/publications/trichoplax/trichoplax_text.pdf

Классификация животных